San Jacinto kan syfta på:

Colombia 

 San Jacinto kommun, Colombia, Bolívar, 
 San Jacinto, Colombia,

Filippinerna 
 San Jacinto, Filippinerna - kommun i Filippinerna

Guatemala 

 Municipio de San Jacinto, kommun, 
 San Jacinto, Guatemala, Departamento de Chiquimula,

Mexiko 

 San Jacinto, Aguascalientes, Rincón de Romos, 
 San Jacinto, Puebla, Amozoc, 
 San Jacinto, Chiapas, Ocosingo, 
 San Jacinto, Veracruz, Coatepec, 
 San Jacinto, Huixquilucan

USA 

 San Jacinto, Kalifornien, ort, Riverside County,